Борго-Сансеполькро () — коммуна (город) в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Ареццо.

Бенедиктинская обитель на месте современного города была основана в Средние века пилигримами из Святой земли; город достиг наибольшего развития в XV веке. В начале XVI века его обнёс стенами Джулиано да Сангалло.

Название Сансеполькро вписано золотыми буквами в историю Возрождения как место рождения математика Луки Пачоли и художника Пьеро делла Франческа, некоторые из произведений которого, включая величественное «Воскресение Христа», можно видеть в местном музее. На главной площади установлен памятник великому художнику.

Население составляет 16 276 человек (2008 г.), плотность населения составляет 178 чел./км². Занимает площадь 91 км². Почтовый индекс — 52037. Телефонный код — 0575. Покровителем населённого пункта считается святой Иоанн Богослов.

Демография 
Динамика населения:

Персоналии 
 Николо Аджуинти — физик, математик.
 Пьеро делла Франческа — художник
 Эдуино Франчини — партизан
 Керубино Альберти (—), итальянский гравёр и живописец.

Города-побратимы 
 Синь (), 1981
 Невшатель (), 1997
 Нёв-Мезон (Мёрт и Мозель) (), 1997

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта